Le Châtellier kan syfta på:
 Le Châtellier, Ille-et-Vilaine
 Le Châtellier, Orne